Popcorn kan syfta på:

 Popcorn – ett tilltugg gjort av majs
 Popcorn (låt) – en syntlåt
 Popcorn (program) – ett frågesportsprogram på SVT
 Popcorn (film) – en engelsk komedi från 2007
 Popcorn (roman) – en roman från 1996 av Ben Elton
 Popcorn (musikgrupp) – en svensk musikgrupp från 2005
 Popcorn (filmfestival) – en filmfestival i Stockholm
 Popcorn Time –  en fri och öppen mjukvara för flera plattformar avsedd att strömma media